Unione Repubblicana può riferirsi a diverse formazioni politiche:
 Unione Repubblicana – partito politico cileno
 Unione Repubblicana – partito politico colombiano
 Unione Repubblicana – partito politico francese
 Unione Repubblicana – partito politico equatoguineano
 Unione Repubblicana – partito politico spagnolo del 1893
 Unione Repubblicana – partito politico spagnolo del 1903
 Unione Repubblicana – partito politico spagnolo del 1934
 Unione Repubblicana – partito politico portoricano
 Unione Repubblicana – partito politico portoghese